Abramowa ist der Familienname (weiblich) folgender Personen:

 Anastassija Lawrentjewna Abramowa (1915–2012), sowjetisch-russische Bryologin
 Darja Alexejewna Abramowa (* 1990), russische Boxerin
 Inna Abramowa (* 1966), sowjetische Schwimmerin
 Jekaterina Konstantinowna Abramowa (* 1982), russische Eisschnellläuferin
 Maja Pawlowna Abramowa (1931–2003), sowjetisch-russische Historikerin und Archäologin
 Marina Anatoljewna Abramowa (* 1955), russische Expertin für katalanische Kultur
 Nelli Michailowna Abramowa (* 1940), sowjetische Volleyballspielerin
 Olga Walerjewna Abramowa (* 1988), russische Biathletin
 Soja Alexandrowna Abramowa (1925–2013), sowjetisch-russische Prähistorikerin, Archäologin und Hochschullehrerin
 Sonja Pinchasowna Abramowa (* 1930), sowjetisch-usbekische Pianistin, Komponistin und Musikpädagogin jüdischer Herkunft

Siehe auch:
 Abramow
 Abramová
 Abrahámová